O Correio do Brasil é um jornal diário brasileiro, fundado na internet, em 1 de janeiro de 2000, pelo jornalista Gilberto de Souza, no Rio de Janeiro, onde circula nas versões impressa, para assinantes, e online.

A plataforma de edição do Correio do Brasil possui correspondentes no país e no exterior, com bases em Londres, Paris, Berna e Nova York . O jornal possuí conteúdo de agências de notícias, entre elas a Agência Cubana de Notícias, de Cuba, a latino-americana Adital, a Carta Maior, com artigos, e a Agência Brasil, com fotos e conteúdo .

Ligações externas 
 

Sites de notícias
Jornais do Rio de Janeiro (estado)
Websites do Brasil